Geistkind (engl. spirit child  bzw. spirit-child) steht für verschiedene Glaubensvorstellungen:

 Geistkind (Aborigines)
 Geistkind (Ghana)
 Geistkind Gottes (Kosmologie der Mormonen)